Фарский (Farský) — чешская фамилия.

Известные носители 
 Фарский, Иво (род. 1965) — чешский футболист.
 Фарский, Йозеф (1826–1889) — чешский печатник и владелец типографии в Праге (1826–1889).
 Фарский, Карел (1880–1927) — чешский религиозный деятель, основатель и первый патриарх Чехословацкой гуситской церкви.
 Фарский, Ян (род. 1979) — чешский политик, депутат парламента.